Эглон — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Эглон, Ян Мартынович (Янис Эглонс; 1888—1969) — русский скульптор и палеонтолог латышского происхождения.
 Эглон-Сорина, Камиль (род. 1985) — французская гандболистка.

Топоним 
 Эглон —  тауншип в округе Клей, Миннесота, США.

См. также 
 Еглон
 Эглонил
 Эдлон, Памела
 Элгон